

Cinema 
 Senza catene (Unchained) – film del 1955 diretto da Hall Bartlett

Musica 
 Senza catene – cover di Unchained Melody in lingua italiana, traccia dell'album Unchained Melody di Iva Zanicchi del 1968
 Senza catene – album di Mario Lavezzi del 1999